Moncé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moncé-en-Saosnois, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Moncé-en-Belin, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire,